Bogy bezeichnet:
 Bogy, Gemeinde in Frankreich

Bogy ist der Name folgender Personen:
 MC Bogy (bürgerlich: Moritz Christopher, * 1979), deutscher Rapper
 Lewis V. Bogy (1813–1877), US-amerikanischer Politiker

Die Abkürzung BoGy steht für:
 Berufs- und Studienorientierung an Gymnasien in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bogey
 Bogie

Abkürzung